Freeport Rugby Football Club é um clube de futebol das Bahamas. Seu último registro na primeira divisão nacional foi em 1995–96.

Clubes de futebol das Bahamas